Sosnovy Bor (oblast Leningrad), een stad in de oblast Leningrad, Rusland.
 Sosnovy Bor (oblast Pskov), een stedelijke plaats in oblast Pskov, Rusland.
 Sosnovy Bor (Basjkirostan), een plaats in de autonome republiek, Rusland.